

Onomastica 

 Mitsuru – nome proprio di persona giapponese maschile e femminile

Astronomia 
6091 Mitsuru – asteroide della fascia principale scoperto nel 1990, chiamato così perché dedicato all'astronomo giapponese Mitsuru Soma